John Russell, giocatore e allenatore di baseball statunitense
 John Russell (1921-1991), attore e militare statunitense
 John Russell, calciatore irlandese
 John Russell, cavaliere statunitense
 John Russell, critico d’arte britannico-americano
 John D. Russell, detto Honey (1902-1973), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
John Russell (1772-1842), politico statunitense
 John Russell (1795-1883), presbitero e allevatore britannico
 John Russell (1885-1956), scrittore e sceneggiatore statunitense
 John Russell (1932), atleta australiano
 John Russell, I conte di Bedford (1485-1555), politico britannico
 John Russell, IV duca di Bedford (1710-1771), politico britannico
 John Russell, VI duca di Bedford (1766-1839), politico britannico
 John Russell, I conte di Russell (1792-1878), politico britannico
 John L. Russell (1905-1967), direttore della fotografia statunitense